Hubert Taczanowski (1924–1944) – powstaniec warszawski
 Hubert Taczanowski (ur. 1960) – polski operator filmowy

Przypisy